Ралли Финляндии 1975 года (официально Rally of the 1000 Lakes 1975, Ралли 1000 озёр, Jyvaskylan Suurajot) - седьмой этап чемпионата мира по ралли 1975 года, проходивший с 29 по 31 августа. Это 25-е Ралли Финляндии в истории и третье в рамках чемпионата мира. Этап проходил на гравийном покрытии, а общая протяженность гоночной дистанции составила 287,5 км и была разделена на 42 спецучастка. На старт вышло 98 экипажей и 60 добралось до финиша соревнований.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы 
Неполный список

Спецучастки

Положение в чемпионате после этапа 
Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

1975 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 1975 году